Kronensee ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

im Landkreis Uckermark, Brandenburg:
 Großer Kronensee oder Großer Kronsee, See bei Rutenberg (Lychen)
 Kleiner Kronensee oder Kleiner Kronsee, See nahe Türkshof (Lychen)
 Naturschutzgebiet Kleiner Kronensee, dortiges Naturschutzgebiet

im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen:
 Kronensee (Schwagstorf), See bei Schwagstorf (Ostercappeln), auf der Gemeindegrenze zu Bohmte
 Kronensee (Wellingholzhausen), See nahe Wellingholzhausen (Melle), auf der Stadtgrenze zu Dissen

im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern:
 Kronensee (Zartwitz), See zwischen Zartwitz und Zartwitzer Hütte (Rechlin)